Типовой вид Rhipicentor bicornis Nuttal et Warburton, 1908.

Rhipicentor bicornis 

Rhipicentor bicornis Nuttal et Warburton, 1908.

Распространение 
Африка: Заир, Руанда, Бурунди, Ангола, Замбия, Малави, Зимбабве, Намибия, ЮАР (Трансвааль (провинция)).

Биология 
Спорадически встречающийся, малоизвестный вид (Колонин, 1984). Взрослые особи паразитируют на хищниках: лев, леопард, гепард, сервал, шакал, цивета, генета, домашняя собака. Также нападают на крупнорогатый скот. Найдены на антилопе канне, домашней козе, лошади.

Rhipicentor nuttalli 

Rhipicentor nuttalli Cooper et Robinson, 1908.

Распространение 
Южная Африка: Зимбабве, Намибия, Ботсвана, ЮАР (Трансвааль (провинция), Капская провинция).

Биология 
Взрослые клещи паразитируют преимущественно на хищных: лев, леопард, генета, дикая кошка, гиена, но чаще всего на домашних собаках. Имеются сборы с ежей, дикобразов, крупнорогатого скота и ослов (Колонин, 1984).

Литература 
 Колонин Г.В. 1984. Распространение иксодовых клещей. М., Наука, 96 с.

Иксодовые клещи